Stampler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Stampler (1897–1958), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Stampler (* 1953), österreichischer Politiker (ÖVP)